

Patronyme 

 Al Jefferson (1985-), joueur américain de basket-ball ;
 Arthur Stanley Jefferson (1890-1965), plus connu sous le nom de Stan Laurel, acteur, scénariste et réalisateur britannique ;
 Atiba Jefferson (né en 1976), photographe américain ;
 Arthur J. Jefferson (1862-1949), acteur anglais ;
 Clarence « Blind Lemon » Jefferson  (1893-1929), chanteur et guitariste de blues américain ;
 Dontell Jefferson (1983-), joueur américain de basket-ball ;
 Jaime Jefferson (né en 1962), athlète cubain ;
 Joseph Jefferson (1829-1905), acteur américain ;
 Justin Jefferson (né en 1999), joueur américain de football américain ;
 Marcelle Chantal, épouse Jefferson-Cohn (1901-1960), actrice française ;
 Marshall Jefferson (né en 1959), musicien américain ;
 Richard Jefferson (né en 1980), joueur de basket-ball américain professionnel ;
 Thomas Jefferson (1856-1932), acteur américain, fils de l'acteur Joseph Jefferson ;
 Thomas Jefferson (1743-1826), troisième président des États-Unis d'Amérique ;
 Thomas Jefferson (né en 1962), athlète américain ;
 William J. Jefferson (né en 1947), homme politique américain, membre de la Chambre des représentants de la Louisiane ;

Pseudonyme 
 Jefferson (1983-), Jefferson de Oliveira Galvão, footballeur brésilien ;
 Jefferson (1988-), Jefferson Nascimento, footballeur brésilien ;
 Jefferson (1994-), Jefferson Nogueira Júnior, footballeur brésilien.

Prénom 
Issu du vieil anglais son of Jeffrey, fils de , ce prénom est une variante de  ; il est notamment porté par : 
 Jefferson Costa (1979-),  auteur brésilien de bandes dessinées ;
 Jefferson Davis : président des États Confédérés d'Amérique ;
 Thomas Jefferson Rusk : sénateur du Texas ;
 Jefferson Smith : personnage éponyme du film Monsieur Smith au Sénat ;
 Jefferson "Soapy" Smith : escroc américain ;
 Jefferson : personnage fictif de la série télévisée Once Upon a Time, interprété par Sebastian Stan.

Toponyme

Canada 
 Jefferson, petit hameau du Canada dans l'Alberta.

États-Unis 
 Jefferson, ville située dans l'État de Caroline du Nord ;
 Jefferson, ville située dans l'État du Colorado ;
 Jefferson, ville située dans l'État de Géorgie ;
 Jefferson, ville située dans l'État du Dakota du Sud ;
 Jefferson, ville située dans l'État de l'Iowa ;
 Jefferson, ville située dans l'État du Maine ;
 Jefferson, ville située dans l'État du Maryland ;
 Jefferson, rivière dans le Montana ;
 Jefferson, ville située dans l'État du New Hampshire ;
 Jefferson, township situé dans l’État du New Jersey ;
 Jefferson, ville située dans l'État de New York ;
 Jefferson, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Jefferson, ville située dans l'État de l'Ohio ;
 Jefferson, ville située en Oklahoma ;
 Jefferson, ville située dans l'État de l'Oregon ;
 Jefferson, ville située en Pennsylvanie ;
 Jefferson, borough du comté de York, en Pennsylvanie ;
 Jefferson, ville située dans l'État du Texas ;
 Jefferson, census-designated place dans l'État de Virginie-Occidentale ;
 Jefferson, ville située dans l'État du Wisconsin ;
 Jefferson, census-designated place de la paroisse de Jefferson, en Louisiane.

Édifices 
 L'hôtel Jefferson, hôtel situé à Richmond, en Virginie.
 La Thomas Jefferson School, école de Sacramento, en Californie.

Voir aussi 
 Jefferson City, capitale de l'État du Missouri, aux États-Unis.
  : comté des États-Unis
  : sommets des États-Unis
 État de Jefferson (ou Territoire de Jefferson) : région essentiellement rurale située entre Oregon et Californie
 Jefferson Avenue Historic District
 Jefferson Park : quartier de Chicago (États-Unis)
 Jefferson Park : parc de la ville de Chicago (États-Unis)
 Jefferson Park : une station du métro de Chicago
 Jefferson Park, un quartier de Los Angeles
 
 Square Thomas-Jefferson (Paris)

Musique 
 Jefferson Airplane : groupe qui changea plus tard son nom en « Jefferson Starship »
 Jefferson Blues Magazine est un magazine de blues suédois

Jeux vidéo 

 Mark Jefferson, antagoniste principal du jeu vidéo Life is Strange sorti en 2015

Homonymie de localités
Prénom masculin
Patronyme anglais